Bei den Red-Lake-Raketenstarts handelte es sich um eine Serie von 33 Starts von Höhenforschungsraketen. Sie fanden im Februar 1979 in der Nähe der kanadischen Stadt Red Lake statt und dienten zur Erforschung der Auswirkungen der totalen Sonnenfinsternis vom 26. Februar 1979 auf die Atmosphäre.

Start- und Infrastruktureinrichtungen 
Für das Experiment wurden zwei Startplätze hergerichtet: Die McMarmac Site beziehungsweise McMarmac launch site () direkt im Norden von Red Lake, und die  Chukuni Range beziehungsweise Chukuni launch site () etwa 30 km südöstlich, außerhalb des Stadtgebiets. Die Chukuni Range verfügte über einen Startkomplex mit drei Startpositionen für Raketen der Modellreihen Tomahawk, Nike, Loki, Honest John, Hawk, Black Brant und Arcas. Die McMarmac Site hatte einen Komplex mit zwei Startpositionen für Astrobee, Loki und Arcas. Darüber hinaus gab es eine Reihe von Infrastruktur- und Kommunikationseinrichtungen.

Nach dem Ende der Startserie wurden diese Areale nicht mehr für Raumfahrtzwecke genutzt.

Liste der Starts 

(Geklammert) = Planzeit, Information zur Istzeit fehlt.
Alle Datumsangaben beziehen sich auf Februar 1979.

Quellen: Siehe Weblinks

Weblinks 
 Experimental investigation of atmospheric response to the total solar eclipse of 26 February 1979. Las Cruces Physical Science Lab, Northeastern University, 18. April 1981.

Einzelnachweise 

Raumfahrtmission 1979
Kanadische Raumfahrt
Raumfahrt der Vereinigten Staaten